Miejscowości w USA:
 Leighton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Colbert
 Leighton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
Gminy w USA:
 Leighton (ang. Leighton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
W Wielkiej Brytanii:
 Leighton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Leighton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Leighton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Leighton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Leighton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)